Объединение — это группа вычислительных или сетевых провайдеров, коллективно работающих по согласованным стандартам. Этот термин может быть использован при описании взаимодействия двух разных, формально разъединенных телекоммуникационных сетей, которые могут иметь различные внутренние структуры. Термин также может быть применен, когда группы пытаются делегировать общие полномочия при развитии для предотвращения фрагментации.

В телекоммуникационной взаимосвязи, внутренний метод эксплуатации различных систем не имеет значения в существовании объединения.

Присоединение к двум различным сетям:
 Yahoo! и Microsoft объявили что Yahoo! Messenger и MSN Messenger будут совместимы..
Общие полномочия:
 The MIT X Consortium был основан в 1988 году в целях предотвращения фрагментации в развитии X Window System.
 OpenID — форма объединенной идентичности (тождественности).
В сетевых системах, быть объединенными означает, что у пользователя есть возможность отправлять сообщения из одной сети в другую. Это не то же самое как иметь клиента, который может работать с обеими сетями, но пользователя, который независимо взаимодействует с обеими сетями. К примеру, в 2009 году, Google позволил пользователям Gmail авторизоваться в AOL Instant Messenger (AIM) используя аккаунты от Gmail. Пользователи GTalk и XMPP (с которым Google/Gtalk объединены) не могли отправлять сообщения в сеть AIM и наоборот. В мае 2011 года, AIM и Gmail объединились, тем самым позволив пользователям каждой сети взаимодействовать друг с другом.

См. также 
 Federated database system
 Distributed social network
 Federated Portal Network
 Federated VoIP
 Webmention

Примечания 

Компьютерные и телекоммуникационные стандарты
Сетевые стандарты
Незавершённые статьи о телекоммуникациях